Баденське Бухау () — місто в Німеччині, знаходиться в землі Баден-Вюртемберг. Підпорядковується адміністративному округу Тюбінген. Входить до складу району Біберах.

Площа — 23,77 км2. Населення становить  ос. (станом на ).

Назва 
 Баденське Бухау, або Бад-Бухау () — сучасна німецька назва.
 Бухау () — німецька назва до 1963.

Галерея

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт  

Міста Баден-Вюртембергу
Курорти Німеччини
Швабський округ